HOT (auch H.O.T. bzw. H.O.T) steht für:

 Hämatogene Oxydations-Therapie, ein alternativmedizinisches Behandlungsverfahren aus der Gruppe der Eigenbluttherapien, siehe Eigenbluttherapie#Verschiedene Formen der Eigenblutbehandlung
 Hans Otto Theater in Potsdam
 Haushaltsorganisationstraining (HOT) des Deutschen Caritasverbands
 Haut subsonique Optiquement Téléguidé bzw. HOT (Lenkflugkörper), ein Panzerabwehrraketensystem
 High-occupancy toll lane bzw. HOT lane, mautpflichtige Fahrbahnen in den Vereinigten Staaten und Kanada
 Home Order Television, HOT bzw. H.O.T, den ehemaligen Namen des Shopping-Senders HSE24
 Hochfrankentarif, einen regionalen Verkehrsverbund in Bayern
 Hohenstein-Ernstthal, ein Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen, siehe auch Landkreis Zwickau#Kfz-Kennzeichen
 Humanitarian OpenStreetMap Team, eine Initiative zur Nutzung von OpenData und OpenSource für humanitäre Zwecke

HoT steht für:
 HoT Hofer Telekom, eine Tochtergesellschaft der Ventocom GmbH, ein Diskont-Mobilfunk-Anbieter am österreichischen Mobilfunkmarkt, siehe Hofer KG#HoT Hofer Telekom
 Mychajlo Nowopaschyn, Kampfname des ukrainischen E-Sportlers

Hot steht für:
 Hot (Album), das erste Studioalbum der rumänischen Dance-Sängerin Inna (2009)
 Hot (Israel), auch HOT, einen israelischen Telekommunikations- und Kabelfernsehanbieter
 Hot (Lied), ein Lied von Avril Lavigne (2007)
 Amphoe Hot (Chiang Mai), einen Landkreis in der Provinz Chiang Mai, Nordthailand
 Hot (Einheit), historisches Maß in Vietnam

Hot ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Besim Hot, Schweizer Pokerspieler
 Johnny Hot (1932–2018), belgischer Jazzmusiker
 Natalie Hot (* 1992), deutsche Pornodarstellerin

hot steht als Abkürzung für:
 heal over time bei vielen (MMO)RPG-Computerspielen, siehe Computerspieler-Jargon#H
 Hote (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen, siehe ISO 639:h

Siehe auch:
 Hott
 Hoth

Abkürzung